Coimbra poder ser:

Portugal 

 Coimbra - município e cidade em Portugal, capital do distrito homónimo
 Distrito de Coimbra - distrito em Portugal
 Diocese de Coimbra - diocese portuguesa
 Coimbrão - freguesia do concelho de Leiria
 Região de Coimbra - sub-região estatística portuguesa

Brasil 

 Coimbra - município em Minas Gerais, Brasil
 Coimbra (São Miguel das Missões) - distrito do município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil

Música
 Coimbra (Coimbra é uma lição de amor) - canção de Raul Ferrão com letra de José Galhardo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos